Novaci – miasto w południowo-zachodniej Rumunii
 Novaci – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Aleksandrovac
 Novaci – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Ub